

Personaggi 
 Lynette Lindquist – personaggio della serie televisiva Desperate Housewives

Persone 
 Barbara Lindquist – ex triatleta statunitense
 Susan Lindquist – biologa molecolare e docente statunitense
 Vic Lindquist – hockeista canadese su ghiaccio